Huszár Elemér (1872–1960) magyar római katolikus pap, egyházi író
 Huszár Elemér (1883–1953) magyar politikus, országgyűlési képviselő